

Села:
 Грушівка — Автономна Республіка Крим, Судацька міська рада
 Грушівка — Волинська область, Ковельський район
 Грушівка — Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Грушівка — Дніпропетровська область, Кам'янський район
 Грушівка — Дніпропетровська область, Криворізький район, Грушівська сільська громада
 Грушівка — Запорізька область, Запорізький район
 Грушівка — Запорізька область, Пологівський район
 Грушівка — Миколаївська область, Первомайський район
 Грушівка — Рівненська область, Рівненський район
 Грушівка — Рівненська область, Сарненський район
 Грушівка — Харківська область, Куп'янський район
 Грушівка — Чернівецька область, Чернівецький район
 Грушівка — Чернігівська область, Ніжинський район
Селище:
 Грушівка — Херсонська область, Скадовський район
Річка:
 Грушівка — права притока Мокрої Сури
Заказник:
 Грушівка — ландшафтний заказник поблизу села Новокиївка Нікопольського району Дніпропетровської області

Села:
 Грушівка — Берестейська область, Кам'янецький район
 Грушівка — Берестейська область, Ляховицький район
 Грушівка — Гомельська область, Наровлянський район
Селище:
 Грушівка — Гомельська область, Добруський район
Станція метро:
 Грушівка () — станція Московської лінії Мінського метрополітену

Грушівка — колишнє село Надсяння, тепер — урочище у гміні Дидня, Березівського повіту Підкарпатського воєводства

Села:
 Грушівка — Бєлгородська область, Волоконівський район
 Грушівка — Новосибірська область, Баганський район
 Грушівка — Тамбовська область, Інжавінський район